Los García kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los García, Chihuahua, Meoqui, 
 Los García, San Luis Potosí, 

Robotskapade Mexikoförgreningar